Sezona může označovat:
Sezóna
 Lovecká sezóna

filmy
 Nejistá sezóna – český film z roku 1988 režiséra Ladislava Smoljaka
 Lovecká sezona 1,2